Ferry Inn bezeichnet:

 Ferry Inn (Renfrew), ein Hotel im schottischen Renfrew
 Ferry Inn (Rosneath), eine Villa im schottischen Rosneath